Route 13 steht für folgende Verkehrswege:

 Route nationale 13, Frankreich
 Route nationale 13 (Madagaskar)
 Route 13 (Oman)